Tschitschkan oder Tschytschkan ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Tschitschkan (* 1993), weißrussische Gewichtheberin
 Illja Tschytschkan (* 1967), ukrainischer Künstler

Tschytschkan steht für:
 Tschytschkan, Fluss in Kirgisistan